Дальневосто́чный  фро́нт — название нескольких фронтов РККА до и во время Великой Отечественной войны.
 Дальневосточный  фронт (создан 8 июня 1938 года, расформирован 31 августа 1938 года, вновь создан в июле 1940 года, с 5 августа 1945 года переименован во 2-й Дальневосточный  фронт)
 1-й Дальневосточный  фронт (создан 5 августа 1945 года)
 2-й Дальневосточный  фронт (создан 5 августа 1945 года)